Jerzy Synowiec (ur. 1946) – polski ekonomista i polityk, poseł na Sejm I kadencji
 Jerzy Synowiec (ur. 1953) – polski prawnik, adwokat i samorządowiec związany z Gorzowem Wielkopolskim
 Jerzy Synowiec (zm. 2020) – polski chemik, prof. dr hab. inż.